Den internationale UCI-kalender for damer 2021 (officielt: UCI Women's Road World Rankings) er den 16. udgave af UCI-kalenderen for damer. Der var fra starten planlagt 81 løb, men af flere grunde, primært coronaviruspandemien blev flere aflyst. Løbene er niveauet under UCI Women's World Tour 2021.

Danske sejre

Andre konkurrencer

Kalender

Se også 
 UCI Women's World Tour 2021

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UCIs officielle websted
 Kalenderen på procyclingstats.com